Gili Air kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gili Air (ö), Nusa Tenggara Barat, 
 Gili Air (ort), Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar